Breakaway () може значити:

Музика

Альбоми 
 Breakaway (альбом Келлі Кларксон)
 Breakaway (альбом Кріса Крістофферсона)

Пісні 
 Breakaway (пісня Келлі Кларксон)
 Breakaway (пісня Донни Саммер)